Otón IV puede hacer referencia a:

Otón IV del Sacro Imperio Romano Germánico (1175-1218), de la Casa de Welf, rey de Alemania (1208-1215) y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1209-1215);
Otón IV de Baviera (1307-1334), duque de Baviera (1310-1334);
Otón IV de Carintia (1301-1339), de la Casa de Habsburgo, duque de Austria, de Estiria (1330-1339), y de Carintia (1335-1339);
Otón IV de Brunswick-Luneburgo, duque de Brunswick-Luneburgo (1434-1446);
Otón IV de Brunswick, duque y príncipe de Taranto (1383-1398);
Otón IV de Brandeburgo (1238-1308), margrave de Brandeburgo-Stendal (1266-1308);
Otón IV de Borgoña (1248-1303), Conde Palatino de Borgoña (1279-1303);
Otón IV de Ravensberg, cuenta (1306-1328);
Otón IV de Oldenburg-Delmenhorst, conde de Oldenburg y Delmenhorst (1380-1418);
Otón IV de Rietberg, conde (1535-1552);
Otón IV de Schaumburg, conde (1533-1576);
Otón IV de Waldeck (Otón IV de Waldeck a Landau, * 1448 (1440/1441), † 1495), Earl ("línea Landau más antigua" de la casa Waldeck)

Otón IV de Brunswick-Grubenhagen

Otón IV de Brunswick-Grubenhagen (1320, Nápoles – 1399) príncipe alemán segundón de la Casa de Brunswick, conde consorte de Provenza, y rey consorte de